Jordan Taylor – cestista statunitense
 Jordan Taylor – giocatore di football americano statunitense
 Jordan Taylor – pilota automobilistico statunitense